Лоик ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лоик, Артём Игоревич  (род. 1989) — украинский рэп-исполнитель.
 Лоик, Кристофер (род. 1952) — маршалльский государственный и политический деятель, президент Маршалловых островов.
 Лоик, Эцио (1919—1949) — итальянский футболист, полузащитник.